Harman může znamenat:

 příjmení
 Avraham Harman (1915–1992) – izraelský diplomat a ředitel a rektor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě
 Harriet Harmanová (* 1950) – britská labouristická politička
 Vladimír Harman (* 1950) – slovenský fotbalový útočník
 Zina Harman (1914–2013) – izraelská politička
 harman – dusíkatá heterocyklická sloučenina (1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indol)